Il singolare maschile di tennis ai XVIII Giochi asiatici si è giocato al Jakabaring Sport City di Palembang, in Indonesia, dal 19 al 25 agosto 2018.

Yoshihito Nishioka era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione dei giochi.

Denis Istomin ha vinto la medaglia d'oro battendo in finale Wu Yibing col punteggio di 2-6, 6-2, 7-62.

Prajnesh Gunneswaran e Lee Duck-hee hanno vinto la medaglia di bronzo.

Teste di serie 

  Denis Istomin (campione, oro)
  Ramkumar Ramanathan (terzo turno)
  Jason Jung (quarti di finale)
  Prajnesh Gunneswaran (semifinale, bronzo)
  Yang Tsung-hua (terzo turno)
  Alexander Bublik (quarti di finale, ritirato)
  Lee Duck-hee (semifinale, bronzo)
  Yasutaka Uchiyama (terzo turno)

  Kwon Soon-woo (quarti di finale)
  Yosuke Watanuki (terzo turno)
  Denis Yevseyev (terzo turno)
  Wu Yibing (finale, argento)
  Zhang Zhizhen (terzo turno)
  Wishaya Trongcharoenchaikul (terzo turno)
  Jurabek Karimov (quarti di finale)
  Lý Hoàng Nam (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVIII Giochi asiatici